Friedrich Wilhelm Ludwig Grützmacher (1832-1903), Duits cellist en componist
 Friedrich Grützmacher (1866-1919), Duits cellist, neef van Friedrich Wilhelm Ludwig